Samantha peut faire référence :
 au prénom Samantha,
 à Samantha oups !, une série télévisée comique.
 à Samantha, téléfilm de 1981 réalisé par Victor Vicas.
 à Samantha, film de 1991 réalisé par Stephen La Rocque.
 à Samantha (1948-), une chanteuse belge.

Voir aussi